Muslići est un toponyme qui peut désigner :
Muslići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Muslići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.